Андрей Владимирович Дюков () — современный российский художник, член-корреспондент РАХ.

Биография 
В 1953-60 учился в МСХШ. В 1960—1966 году — студент Московского государственного художественного института им. В. И. Сурикова. С 1969 года — член Союза художников СССР.

Представитель плеяды шестидесятников, Андрей Дюков — автор выразительных, динамичных, жизнерадостных картин, ассамбляжей и коллажей, вдохновлённых работами Швиттерса, Пикассо, Матисса, Кандинского и Малевича.

В 1961 году Дюков стартовал в своём творчестве с создания ассамбляжей, объектов и коллажей, шедших параллельно с французскими «Новыми реалистами» и американским «Поп-Артом», поводом послужило знакомство с творчеством Курта Швиттерса и переход с отделения живописи на факультет театрального искусства института им. В. И. Сурикова. Элементы живописи постоянно присутствовали в ассамбляжах, создаваемых художником в шестидесятых («Телевизор Старт», 1964, ГРМ; «Унитаз» (ПОП-АРТ-I), 1965; «Забор» 1968, ГРМ).

В 1970-е годы Дюков, продолжая заниматься ассамбляжами и коллажами, всё активней включает живопись в их структуру и параллельно создаёт серии самостоятельных живописных произведений. Стихия цвета захватывает художника в увлекательный процесс создания живописного организма. Будучи наделенным, от природы уникальным чувством колорита, художник мастерски выстраивает цветовые отношения в своих произведениях. А опыт создания ассамбляжа даёт Дюкову простор для работы с фактурами.

В 1980-е годы Дюков работал параллельно над различными живописными циклами. Это и абстрактные композиции, и вполне реалистичные картины, связывающие художника с Парижской школой начала XX века. Картины Дюкова этого времени включены в коллекции ГТГ, ГРМ, «Музея Людвига» в Аахене.

В 1990-е годы художник создал циклы живописных произведений «Феерия лета», «Рисунки на песке», «Свет Вифлеемской звезды». В это время он много путешествовал по Европе.

Его персональные выставки проходили в Москве, 1993, 1994, 1996, 1999, 2000 годы; в Берлине, 1993 год; в Штутгарте, 1993 год; в Кёлне, 1996; в Брюсселе, 1994 год. В 2000 году в Милане состоялась персональная выставка Андрея Дюкова «Свет Вифлеемской звезды». Выставка проходила под покровительством Папы Римского Иоанна Павла II. За эту серию картин художник был удостоен в 2000 году серебряной медали Академии художеств.

В начале XXI века Андрей Дюков начинает цикл произведений, посвящённый Парижу. Он часто бывает в Париже, много рисует с натуры и создаёт большие композиции в парижской студии. Сегодня художник живёт и работает в Москве.

Ссылки 
 К 75-летию А. В, Дюкова
 На moscow-painters.ru
 На artru.info биография
 artchive.ru/artists/andrey_vladimirovich_dyukov/biography — подробная биография

Художники России
Выпускники МГХИ им. Сурикова
Члены Союза художников СССР
Члены-корреспонденты РАХ